Roslagsloppet är ett offshore race som körts sedan 1962. Startplatserna har genom åren växlat, men målgången har alltid varit i Öregrund. Loppet är också numer finalen på Öregrunds båtfestivalvecka, även kallad Båtveckan. Öregrunds Racerklubb (ÖRK) fyller också festivalveckan med uppvisningar  såväl badkarsrace, matbordsrace, svävare och dragsterbåtar. Flertalet Nordiska mästerskap har också genomförts samtidigt som Roslagsloppet.

Roslagsloppet hade sin glansperiod på 1960-talet då till exempel Expressen satsade hårt på Roslagsloppet, gav förhandstips och gjorde stora reportage. Roslagsloppets program trycktes i massupplaga. Samarbetet med Expressen gällde inte minst Getingloppet, som gick från Öregrund till Mariehamn och tillbaka. Det var ett offshorelopp och ingick i den stora internationella offshoresportens världsmästerskap.

Startplatser genom åren 
1962-65 Saltsjöbaden
1966-71 Stockholm
1972-86 Norrtälje
1987-00 Stockholm
2002-12 Österåker/Trälhavet
2013- Norrtälje/Gräddö

Statistik 
Flest startande 169 st (1991 samt 2012)
Flest startande i en klass 36 st (1970)
Flest i mål 121 st (1990)
Flest diskade 25 st (1968)
Flest brutna 72 st (1993)
Minst startande 21 st (1962)
Minst i mål 17 st (1982)
Flest Roslagslopp - Hans Strandman 52 st (2018)
Flest totalsegrar - Mikael Frodé 9 st
Snabbaste båt genom tiderna i Roslagsloppet är Claes Westerlund och Joakim Kumlin som segrade 2012 med snittfarten 84,9 knop.
Damrekordet innehas av Veronica Olderin/Louise Ståhl 58,6 knop (2010)

Totalsegrare i Roslagsloppet

Referenser

Externa länkar
 
 

Svenska folkfester
Motorsportevenemang i Sverige
Återkommande sportevenemang med premiär 1962